WCG RU Preliminaries 2005 — российские отборочные игры 2005 года за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это крупнейший мировой чемпионат по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Российские отборочные игры проходят в два этапа. Первый этап — региональные отборочные, в которых принимают участие все желающие. Второй этап — всероссийские отборочные в Москве, в которых участвуют победители региональных финалов. Призовой фонд российского отборочного турнира 2005 года составил $100 000, из них $25 000 пришлось на регионы, $60 000 на финал в Москве и $15 000 пошли на подготовку кибер-сборной России.

Дисциплины 
Соревнования проводились по следующим дисциплинам:
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  FIFA Football 2005 (1 на 1)
  Counter-Strike (5 на 5)
  Need for Speed: Underground 2 (1 на 1)
  Warhammer 40,000: Dawn of War (1 на 1)

Всероссийский финал 
Всероссийский финал прошёл с 24 по 28 августа 2005 года в Москве по адресу Тишинская площадь, дом 1, строение 1.

Турнир проводился по следующей схеме:
 24 августа — торжественное открытие и игры в номинации Counter-Strike.
 25 августа — игры в номинациях Warcraft III: the Frozen Throne и Starcraft: Brood War.
 26 августа — игры в номинациях FIFA Soccer и Need for Speed: Underground 2.
 27 августа — игры в номинации Warhammer 40k: Dawn of War, финальные игры во всех номинациях, кроме Counter-Strike.
 28 августа — финальные игры в номинации Counter-Strike, Counter-Strike-шоуматч с участием сильнейших женских команд, «Eastern challenge», награждение.

Counter-Strike 
По Counter-Strike соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

StarCraft 
По StarCraft соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Warcraft 
По Warcraft соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

FIFA Soccer 2005 
По FIFA Soccer 2005 соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Need for Speed 
По Need for Speed соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Warhammer 40,000 
По Warhammer 40,000 соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Результаты 
Призовой фонд турнира составил $100 000.
 Counter-Strike 1.6
 1 place — Virtus.pro — $12200 + оплаченная квота на WCG 2005
 2 place — x4team — $6000
 3 place — tp|Usports — $4000
 4 place — [mega] ' b100.ru — $2000
 5 place — fITe — $1000
 6 place — ForZe — $800
 7 place — Begrip — $600
 8 place — DJS*5 — $400
 Warcraft III: the Frozen Throne
 1 place — Deadman — $3000 + оплаченная квота на WCG 2005
 2 place — Neytpoh — $1500 + оплаченная квота на WCG 2005
 3 place — Flash — $1000 + оплаченная квота на WCG 2005
 4 place — kemper — $600
 5 place — M19*Miker — $400
 6 place — Caravaggio — $300
 7/8 place — DkH.PoDoX[S2] / xyligan — $100
 StarCraft: Brood War
 1 place — Ex — $3000 + оплаченная квота на WCG 2005
 2 place — Advokate — $1500 + оплаченная квота на WCG 2005
 3 place — Androide — $1000 + оплаченная квота на WCG 2005
 4 place — Escape — $600
 5 place — Rox’pomi-dt — $400
 6 place — Chekanog — $300
 7/8 place — MS / 913 — $100
 Need for Speed: Underground 2
 1 place — USSRxMrKOT — $3000 + оплаченная квота на WCG 2005
 2 place — USSRxChisNFS — $1500
 3 place — F1’Lev — $1000
 4 place — mouz|Cave — $600
 5 place — F1’Dim — $400
 6 place — USSRxTurbo — $300
 7/8 place — RSRliveRSR / r7x|Botefucka — $100
 FIFA Football 2005
 1 place — a-L|Armanius — $3000 + оплаченная квота на WCG 2005
 2 place — x4-Alex — $1500 + оплаченная квота на WCG 2005
 3 place — x4-WeR*Ocrana — $1000 + оплаченная квота на WCG 2005
 4 place — Malish — $600
 5 place — Legion*Alex — $400
 6 place — Bad Religion — $300
 7/8 place — Juventino / Online*Zamutchik — $100
 Warhammer 40 000: Dawn of War
 1 place — ecLipser — оплаченная квота на WCG 2005
 2 place — Kostya
 3 place — 3D.pipS.ArcticA
 4 place — RUW_Storm
 5/6 place — Andred / Mas7acore
 7/8 place — ET / [WH]Hero

Eastern challenge 
В рамках турнира были организованы шоуматчи Eastern challenge — игры победителей отборочных по Starcraft: Brood Wars и Warcraft III: The Frozen Throne против известных корейских игроков XellOs и Moon. Призовой фонд составил $5000.

Starcraft: Brood War: XellOs[yG] > Rox’EX — 3:0 (карты Estrella, Paranoid Android, Azalea)

Warcraft III: The Frozen Throne: Spirit_Moon > SK.Deadman — 3:0 (карты Lost Temple, Twisted Meadows, Turtle Rock)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

World Cyber Games